Divisione Nazionale 1934 – torneo di hockey su pista
 Divisione Nazionale 1934 – torneo di pallacanestro femminile
 Divisione Nazionale 1934 – torneo di pallacanestro maschile